Arséniure peut désigner :
 un arséniure, composé chimique ;
 un minéral arséniure ;
 l’ion arséniure.

Voir aussi